Toto je seznam zápasů Liberce v play off české hokejové extraligy .

Liberce

Liberec - České Budějovice

Liberec - Sparta Praha

Liberec - Vítkovice

Liberec - Pardubice

Liberec - Slavia Praha

Liberec - Plzeň

Liberec - Chomutov

Liberec - Třinec

Liberec - Mladá Boleslav

Liberec - Brno

Liberec - Hradec Králové 

Česká hokejová extraliga
Bílí Tygři Liberec